Denumirea de Voinovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Voinovo, un sat în comuna Cernoocene, regiunea Kărdjali;
 Voinovo, un sat în comuna Kainardja, regiunea Silistra.

Vezi și 
Voina (nume de familie)
Voicu (nume de familie)
Voinea (nume)
Voinescu (dezambiguizare)
Voineasa (dezambiguizare)
Voinești (dezambiguizare)